Die Singapore Open 2018 im Badminton fanden vom 17. bis zum 22. Juli 2018 in Singapur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Chou Tien-chen (Champion)
 Ng Ka Long (2. Runde)
 Wong Wing Ki (1. Runde)
 Sameer Verma (zurückgezogen)
 Khosit Phetpradab (2. Runde)
 Sai Praneeth Bhamidipati (1. Runde)
 Tommy Sugiarto (zurückgezogen)
 Lee Hyun-il (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
 Zhang Beiwen (1. Runde)
 Michelle Li (2. Runde)
 Sayaka Takahashi (Champion)
 Cheung Ngan Yi (zurückgezogen)
 Gao Fangjie (Finale)
 Pornpawee Chochuwong (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (1. Runde)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (2. Runde)
 Tinn Isriyanet / Kittisak Namdash (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (1. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Champions)
 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (1. Runde)
 M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (1. Runde)
 Chai Biao / Wang Zekang (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (1. Runde)
 Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (2. Runde)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Champions)
 Tang Jinhua / Yu Xiaohan (Viertelfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (1. Runde)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Finale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Champions)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (2. Runde)
 Marvin Seidel / Linda Efler (2. Runde)
 Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Viertelfinale)
 Pranav Chopra / Siki Reddy (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

Badminton 2018
2018